Heaven & Hell, Ava Max stúdióalbuma
Heaven and Hell, brit-amerikai együttes
Heaven and Hell, a Black Sabbath 1980-as nagylemeze
Heaven & Hell, Meat Loaf és Bonnie Tyler közös válogatásalbuma
Heaven and Hell, C. C. Catch dala, 1986
Heaven and Hell (The Who-dal)
Heaven and Hell (Vangelis-album)
Heaven and Hell (Odaát)

Lásd még
Menny és pokol (egyértelműsítő lap)